

Geografia 
 Australia
 Concord – sobborgo di Sydney
 Canada
 Concord – comunità di Vaughan, Ontario
 Stati Uniti d'America
 Concord – census-designated place della contea di Jefferson, Alabama
 Concord – città della contea di Cleburne, Arkansas
 Concord – città della contea di Contra Costa, California
 Concord – capoluogo della contea di Cabarrus, Carolina del Nord
 Concord – comunità non incorporata della contea di Sussex, Delaware
 Concord – città della contea di Pike, Georgia
 Concord – villaggio della contea di Morgan, Illinois
 Concord – città della contea di Lewis, Kentucky
 Concord – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Concord – fiume del Massachusetts
 Concord – villaggio della contea di Jackson, Michigan
 Concord – township della contea di Jackson, Michigan
 Concord – census-designated place della contea di St. Louis, Missouri
 Concord – villaggio della contea di Dixon, Nebraska
 Concord – capitale del New Hampshire
 Concord – città della contea di Erie, New York
 Concord – township della contea di Butler, Pennsylvania
 Concord – township della contea di Delaware, Pennsylvania
 Concord – township della contea di Erie, Pennsylvania
 Concord – città della contea di Essex, Vermont
 Concord – città della contea di Jefferson, Wisconsin

Musica 
 Concord Records – etichetta discografica jazz statunitense

Altro 
 AMC Concord – automobile della American Motors Corporation
 Kia Concord – automobile della Kia Motors
 Concord – grafia originaria inglese dell'aereo Concorde
 Concord-ski – Tupolev Tu-144, aeroplano russo con forma simile al Concorde anglo-francese
 Concord – marca di fotocamere digitali